Хестон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хестон, Крис (род. 1988) — американский профессиональный бейсболист.
 Хестон, Чарлтон (настоящее имя Джон Чарльз Картер; 1923—2008) — американский актёр, лауреат премии «Оскар».

топонимы:
 Хестон (район) () — западное боро Лондона